Leptasterias siberica är en sjöstjärneart som beskrevs av Alexander Michailovitsch Djakonov 1930. Leptasterias siberica ingår i släktet Leptasterias och familjen trollsjöstjärnor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Trollsjöstjärnor
siberica